Фамилија Нуњез има више значења:

 Фамилија Нуњез, Ехидо Тамаулипас (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Нуњез, Колонија Браво (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Нуњез, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Нуњез (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Нуњез (Акапетава), насеље у округу Чијапас у Мексику